Кубок Англии 1937/1938 () — 63-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Престон Норт Энд», в финале победивший «Хаддерсфилд Таун» со счётом 1:0 после овертайма.

Календарь турнира

Первый раунд 
В этом раунде в борьбу вступили 43 клуба из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, которые присоединились к 25 клубам, прошедшим квалификационные раунды. Также путёвку в первый раунд получили «Далидж Хэмлет» и «Уолтемстоу Авеню». «Честер», «Миллуолл» и «Ноттс Каунти» получили прямые путёвки в третий раунд.

34 матча первого раунда прошли в субботу, 27 ноября 1937 года. Девять из них завершились вничью, их переигровки состоялись на следующей неделе.  Встреча между «Аккрингтон Стэнли» и «Ланкастер Таун» потребовала двух переигровок для выявления победителя.

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли в субботу, 11 декабря 1937 года (кроме двух матчей, которые были отложены на 15 декабря). Четыре матча завершились вничью, переигровки состоялись на следующей неделе.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу вступили 44 клуба из Первого и Второго дивизионов, а также «Честер», «Миллуолл» и «Ноттс Каунти». Матчи прошли в субботу, 8 января 1938 года. 7 матчей завершилось вничью, переигровки прошли на следующей неделе. Противостояние «Брэдфорд Сити» и «Честерфилда» потребовало двух переигровок.

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда прошли в субботу, 22 января 1938 года. Четыре матча завершились вничью, их переигровки прошли на следующей неделе.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда прошли в субботу, 12 февраля 1937 года. Два матча завершились вничью, их переигровки прошли на следующей неделе. Противостояние клубом «Чарльтон Атлетик» и «Астон Вилла» потребовало двух переигровок.

Шестой раунд 
Матчи шестого раунда прошли в субботу, 5 марта 1938 года. Один из них завершился вничью, переигровка состоялась 9 марта.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли в субботу, 26 марта 1938 года.

Финал 

Финал турнира прошёл 30 апреля 1938 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились клубы «Престон Норт Энд» и «Хаддерсфилд Таун». Победу с минимальным счётом одержал «Престон». На 29-й минуте овертайма комментатор BBC Томас Вудруф сказал: «если в этом матче забьют гол, я съем свою шляпу». Через несколько секунд после этого судья назначил пенальти в ворота «Хаддерсфилда», который реализовал Матч. Вудруф сдержал обещание съесть шляпу, правда съеденная им шляпа была из торта и марципана.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1937
Футбол в Англии в сезоне 1937/1938
Футбол в Европе в 1937 году
Футбол в Европе в 1938 году